Виктор Андерссон:
 Андерссон, Виктор (род. 1992) — шведский фристайлист, участник Олимпийских игр 2018 и 2022 годов.
 Андерссон, Виктор (род. 1995) — шведский футболист, полузащитник.
 Андерссон, Виктор (род. 2004) — шведский футболист, вратарь.
 Андерссон, Виктор (род. 2004) — шведский футболист, полузащитник.